Нейтан Энтон Йона Дайер (; 29 ноября 1987, Троубридж, Англия) — английский футболист, полузащитник.

Карьера 
Дайер, который родился в Троубридже, начал выступать за молодёжную команду «Саутгемптона», ещё, когда был подростком. В 2005 году он перешёл в основную команду и тут же отправился на правах аренды в «Бернли», где сумел забить два раза, за пять матчей. После возвращения Дайер стал запасным игроком «Саутгемптона». Свой первый гол в лиге за «Саутгемптон» забил в сентябре 2007. 24 июля 2008 подписал контракт на три года. С сентября 2008 до января 2009 находился в аренде у «Шеффилд Юнайтед». По окончании аренды руководство «Саутгемптона» решило отправить Дайера в очередную аренду, на этот раз в «Суонси Сити».

Все три месяца в «Суонси» Дайер постоянно был либо в основе, либо в запасе. После окончания срока «Суонси» предложили игроку полностью перейти в клуб. 2 июня 2009 Дайер официально пополнил ряды «Суонси». По официальной информации, сделка обошлась клубу в 400 тысяч фунтов.

Достижения 
 «Суонси Сити»
 Обладатель Кубка лиги: 2012/13
 Приз Алана Хардекера: 2013
 «Лестер Сити»
 Чемпион Премьер-лиги: 2015/16

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Суонси Сити»
 
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Лестер Сити»